Macroglosse peut faire référence à :
 un macroglosse, langue d'un volume excessif ;
 les Macroglosses (), genre de mammifères ;
 le Macroglosse (), espèce d'insectes.